Könnyűsúlyú  amatőr ökölvívók listája  
Botos András
Káté Gyula
Davidson Andeh
Damián Austín 
Selçuk Aydın
Howard Davis
Oscar de la Hoya
Leonard Doroftei 
Frankie Gavin
Borisz Georgiev
Julio González
Ángel Herrera 
Adolfo Horta
Oscar de la Hoya
Amir Khan
Mario Kindelán
Olekszandr Kljucsko
Andrij Kotelnik
Alekszandr Ivanovics Maletyin
Marco Rudolph
Dimitar Stiljanov
Hoszin Szoltáni 
Yordenis Ugas 
Domenico Valentino
Pernell Whitaker
Andreas Zülow

Ökölvívólisták